Hakusan může být:

 Hakusan (Išikawa) – město v prefektuře Išikawa v Japonsku
 Hakusan (sopka) – sopka v Japonsku

Externí odkazy